El Torneig de Montpeller 2010, oficialment conegut com a Open Sud de France 2010, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. Es tracta de la 17a edició del torneig, però és la primera que se celebra a la ciutat de Montpeller després de traslladar-se des de Lió. Es va celebrar entre el 23 i el 31 d'octubre del 2010 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010